Grashecht bezeichnet die beiden Hecht-Arten

 Europäischer Hecht (Esox lucius)
 Amerikanischer Hecht (Esox americanus)